Прикуба́нский переулок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Прикубанский переулок — переулок на хуторе Молдаванском Красноармейского района Краснодарского края.
 Прикубанский переулок — переулок в станице Старой Станице Армавира Краснодарского края.
 Прикубанский переулок — переулок в Черкесске.

См. также 
 Новокубанский переулок
 Прикубанская улица